

Toponymes



Fox Harbour, une communauté du comté de Cumberland

Fox Harbour, une communauté de l'île de Terre-Neuve
 Fox Harbour, ancien nom de St. Lewis au Labrador

Homonymie de toponyme